Boqueirão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Boqueirão (ort), Paraíba, 
 Boqueirão (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar